Een kernpodium is in Nederland een cultureel centrum dat recht heeft op speciale subsidieregelingen vanwege de muziekprogrammering.

De status werd eertijds verleend door het Muziek Centrum Nederland (MCN). Sinds 1 november 2007 wordt hij verleend door het Fonds Podiumkunsten. 54 poppodia hebben de status van kernpodium. Een kernpodium kan subsidie ontvangen als bij een optreden de gemaakte kosten hoger zijn dan de (entree)opbrengsten. Het Popinstituut betaalt een deel van het tekort, tot een bepaald maximum. Het financiële risico wordt voor het kernpodium kleiner als zij een Nederlandse band of dj programmeren.

Een Nederlands poppodium moet aan een aantal voorwaarden voldoen op het gebied van management, faciliteiten, programmering, organisatie, administratie en publieksbereik, voordat de status kernpodium wordt verleend.

In 2004 was lange tijd onduidelijk of de subsidieregeling ook in 2005 zou voortbestaan. Op Prinsjesdag 2004 (21 september) werd pas bekend dat staatssecretaris Medy van der Laan de subsidieregeling voor 2005 niet wilde afschaffen. Op vrijdag 1 oktober en op zaterdag 2 oktober 2004 traden 's avonds in alle kernpodia van Nederland tegelijkertijd Nederlandse bands en dj's gratis op, om actie te voeren voor het voortbestaan van de subsidieregeling.

Lijst van kernpodia

2020

2019

2018

2012

^ Kernpodium tot 1 april 2012

 A-podia: podia met een capaciteit van minimaal 450 bezoekers, minimaal 100 (popmuziek)activiteiten en minimaal 25 subsidiabele concerten op jaarbasis, gemiddeld minimaal 190 bezoekers bij subsidiabele concerten;
 B-podia: podia met een capaciteit van minimaal 350 bezoekers en minimaal 20 subsidiabele concerten op jaarbasis;
 C-podia: podia met een capaciteit tussen de 200 en 350 bezoekers, met minimaal 10 subsidiabele concerten op jaarbasis.

 Kernpodium